Le tournoi de tennis de Genève 1982 s'est déroulé du 20 au 26 septembre et a été remporté par le Suédois Mats Wilander.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 1982 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP

Tennis masculin en 1982
ATP 1982
Sport en Suisse en 1982
Tennis en septembre 1982